M70 steht für:
 Messier 70, einen Kugelsternhaufen 
 Zastava M70, ein Sturmgewehr 
 Autópálya M70, eine ungarische Autobahn
 BMW M70, einen Motor des Herstellers BMW
 Changhe M70, ein Van von Changhe